Jetzing heißen: 

 Jetzing (Ering), Ortsteil der Gemeinde Ering, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Jetzing (Schöllnach), Ortsteil des Marktes Schöllnach, Landkreis Deggendorf, Bayern

 Jetzing (Gemeinde Würmla), Katastralgemeinde von Würmla, Bezirk Tulln, Niederösterreich
 Jetzing (Gemeinde Aurach), Ortschaft von Aurach am Hongar, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Jetzing (Gemeinde Feldkirchen), Ortschaft von Feldkirchen bei Mattighofen, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Jetzing (Gemeinde Leonding), Ortschaft von Leonding, Bezirk Linz-Land, Oberösterreich
 Jetzing (Gemeinde St. Marienkirchen), Ortschaft von St. Marienkirchen am Hausruck, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich